

Patronyme 

 Alexander Wallace Matheson (1903-1976), homme politique canadien ;
 Ali Marie Matheson, productrice et scénariste américaine ;
 
 Diana Matheson (1984-), joueuse de soccer canadienne ;
 Don Matheson (1929-), acteur américain ;
 Hans Matheson (1975-), acteur écossais ;
 John Matheson (1917-2013), juge, colonel et homme politique canadien ;
 Judy Matheson (1945-), présentatrice télé britannique ;
 Karen Matheson (1963-), chanteuse écossaise ;
 Mike Matheson (1994-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nikki Matheson, chanteuse et compositrice canadienne ;
 Richard Matheson (1926-2013), scénariste et écrivain américain ;
 Richard Christian Matheson (1953-), écrivain et scénariste américain ;
 Scott M. Matheson (1929-1990), homme politique américain ;
 Tim Matheson (1947-), acteur, réalisateur et producteur américain.

Prénom 
 Matheson Lang (1879-1948), acteur canadien.

Personnage de fiction 
 Rex Matheson, personnage de la série Torchwood.

Toponymes 

 Gare de Matheson, en Ontario (Canada)
 Black River-Matheson, en Ontario (Canada)
 Lac Matheson, dans le district de Westland, en Nouvelle-Zélande

Entreprises 
 Jardine Matheson, conglomérat basé à Hong-Kong.